Falkson ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Falkson (1820–1900), deutsch-jüdischer Arzt, Schriftsteller und liberaler Politiker 
 Franz Falkson (1850–1904), deutscher Kommunalpolitiker, Erster Bürgermeister von Weißenfels